Theleporus är ett släkte av svampar. Theleporus ingår i familjen Grammotheleaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Theleporus